

Patronyme 

 Anne Whitney (1821-1915), sculptrice et poétesse américaine ;
 Asa Whitney (1791-1874), personnalité américaine du chemin de fer et commerçant ;
 Brendon Whitney (?-2018), rappeur américain ;
 Chris Whitney (1971-), joueur américain de basket-ball ;
 Eli Whitney (1765-1825), inventeur américain ;
 Donald Ransom Whitney (1915-2007), statisticien américain ;
 Grace Lee Whitney (1930-2015), actrice et compositrice américaine ;
 Hassler Whitney (1907–1989), mathématicien américain ;
 Helene Whitney (1914-1990), actrice américaine, connue aussi sous le nom de Hélène Reynolds ;
 Jack Whitney (1905-1992), ingénieur du son américain ;
 James Pliny Whitney (1843-1914), homme politique canadien ;
 , 1921 - 1982, cinéaste expérimental américain ;
 John Whitney, Sr. (1917-1995), musicien et cinéaste expérimental américain ;
 Josiah Whitney (1819-1896), géologue américain ;
 Juana Whitney (1857-1945), pédagogue féministe espagnole; 
 Mary Watson Whitney (1847-1921), astronome américaine ;
 Ogden Whitney (1919-1975), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Phyllis Whitney (1903-2008), femme de lettres américaine auteur de romans à suspense ;
 Ray Whitney (né en 1972), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ron Whitney (né en 1942), athlète américain ;
 Raymond William Whitney (1930-2012), homme politique britannique ;
 Richard John Whitney (né en 1944), guitariste de rock britannique ;
 Ryan Whitney (né en 1983), joueur américain de hockey sur glace ;
 William Dwight Whitney (1827-1894), linguiste américain ;
ainsi que
 la famille Whitney, célèbre famille américaine.

Prénom 
Pour les personnalités portant le prénom Whitney, voir : .

Industrie et technologie 
 Pratt & Whitney, constructeur de moteurs d'avions américain.
 Whitney, police d'écriture sans empattements.

Géographie 
 Mont Whitney, sommet situé en Californie, dans la Sierra Nevada.
 Whitney, une ville du comté de Clark au Nevada, aux États-Unis.
 Whitney, une ville du comté de Hill au Texas, aux États-Unis.

Titre 

 Whitney est une série télévisée américaine de 2011.
 Whitney est le  album studio de Whitney Houston.
 Whitney est un téléfilm biographique américain d'Angela Bassett, dont la diffusion est prévue pour 2015.
 Whitney, un film documentaire britannique de 2018 réalisé par Kevin Macdonald.

Mathématiques 
 Le théorème d'extension de Whitney, théorème d'analyse mathématique.
 le théorème de plongement de Whitney, théorème de géométrie différentielle

Prénom féminin
Prénom américain